Brait ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Brait (* 1982), österreichische Geschichtsdidaktikerin und Zeithistorikerin
 Carla Brait (* 1947), italienische Tänzerin und Schauspielerin
 Johann Brait (* 1937), österreichischer Landwirt und Politiker (ÖVP)